

Nazwy geograficzne 
 Río Bravo del Norte (Rio Grande) – rzeka w Ameryce Północnej
 Río Bravo – miasto w Meksyku
 Río Bravo – miejscowość w Gwatemali
 Rio Bravo – miejscowość w Teksasie w USA
 Rio Bravo – obszar niemunicypalny w Kalifornii w USA

Inne 
 Rio Bravo – western w reżyserii Howarda Hawksa z 1959